Надиту — название законного статуса для женщин в вавилонском обществе и для шумерских храмовых рабов. Последние были в основном вовлечены в деловую активность и имели право на собственность.

Исследователи придерживаются различных мнений о том, занимались ли надиту ритуальной проституцией. Ранее на этот вопрос давался положительный ответ, но такая точка зрения была сформирована под влиянием библейских взглядов на язычество: религию Месопотамии считали основанной на сексе. Так как роли жриц были неясны, было выдвинуто предположение, что жрицы участвовали в обрядах плодородия, связанных с проституцией. Однако, в основном жрицы надиту происходили из знатных семей, а от таких женщин ожидалось, что они будут целомудренны. Авторы, изучавшие источники для прояснения функций этих жриц, пришли к выводу, что эта точка зрения не подтверждается. Согласно Одену, главный источник о ритуальной проституции в Месопотамии не заслуживает доверия.

В основном надиту были особыми женщинами, не включёнными в патриархальную семью, которая была нормой в вавилонском обществе. Надиту жили в монастырях, но на самом деле у них были свои дома внутри этих комплексов, и надиту жили независимо. Они могли заключать договоры, занимать деньги и производить другие деловые операции, что обычно было запрещено для женщин; записи показывают, что они были очень активны. Обычно эти женщины происходили из элиты, часто из царских семей.

Финансовая независимость обеспечивалась их приданым, которое они не могли передавать мужчинам; приданое было компенсацией за невозможность получения наследства, передаваемого по мужской линии. Не вполне ясно, разрешалось ли всем надиту вступать в брак или это право было только у надиту храма Мардука. В соответствии с некоторыми источниками, безбрачие было обязательным для надиту храма Шамаша, или по крайней мере они не должны были иметь детей, что отражено в буквальном значении слова «надиту» — «невозделанная» (земля). После смерти надиту приданое переходило к её братьям или другим родственникам.

Среди надиту было много писцов. В соответствии с «Эпосом о Гильгамеше», писание — атрибут богини. Одни из первых клинописных табличек были найдены в храме Инанны в Уруке, они датируются 4-м тысячелетием до н. э. Многие надиту жили в этом храме как жрицы.

Вдоль Тигра и Евфрата до сих пор обнаруживают храмы, в которых поклонялись Инанне и где служили надиту. Древний 5000-летний храм в Уруке (библейский Эрех) является самым крупным из них, его регулярно перестраивали и расширяли. Там были найдены скульптурное изображение женской головы и широко известная ваза из Варки (сейчас находится в музее в Багдаде), рельефные изображения на которой относятся к архаическому культу Богини-матери: священные предметы, леса, мужчины, собирающие урожай, козы — символы общественного устройства в те времена.

Позднее, во времена греческой античности, гетеры получили похожий статус в патриархальном обществе того времени. Статус слуг-иеродул был заметно ниже, как у находящихся на более низкой ступени обучения.

В Шумере были закреплены правовые различия между обычной проституткой и «надиту» (иеродулой), репутация которой охранялась тем же законом в Кодексе Хаммурапи, который защищал доброе имя замужних женщин. Кодекс Хаммурапи защищал имущественные права «надиту», которая в Кодексе называется «сестрой бога» или «посвященной женщиной». Кодекс Хаммурапи показывает, что существовали различные категории «надиту», для обозначения которых использовались различные названия.

Примечания

Литература 
J.H. Stuckey, "Sacred Prostitutes", in MatriFocus (2005).
 Stone, Merlin The Paradise Papers, Virago Ltd (1976), (Once God was embodied as a woman (1979), Servire Katwijk, ISBN 90-6077-582-1)

Должности и титулы Древней Месопотамии
Устаревшие профессии
Жрицы